Струков (іноді Струкович ) — російське прізвище, яке утворене від прізвиська, струк ().

Жіноча форма — Струкова.

Походження 

Прізвище Струков, як і українське — Струкевич, утворене від прізвиська Струк. Воно, в свою чергу, походить від номінального «струк» (або «стручок»). Швидше за все, Струком називали людини маленького росту.

Російське походження 

У Воронезькій губернії прізвище Струков поширена там, де були корабельні верфі Петра Першого. У цих селах здавна будували річкові судна «струги». Можливо прізвище спочатку звучало, як Струга, яка згодом трансформувалася в Струков.

У володимирських говорах слово «струк» мало значення «жіночий головний убір». В такому випадку прізвисько Струк міг отримати кравець або торговець головними уборами. Струк, з часом отримав прізвище Струков.

Чорногорське походження 

Струка — рід плаща у чорногорців: чоловіча і жіноча вовняна накидка, яка в походах служила замість ліжка.

Відомі носії

А 
 Струков Ананій Петрович (1851—1922) — катеринославський поміщик, маршалок шляхти Катеринославської губернії.
 Струков Анатолій Іванович (1901—1988) — радянський патологоанатом, академік АМН СРСР (1966), Герой Соціалістичної Праці (1971).

Г 
 Струков Григорій Никанорович (1771—1846) — полковник, дійсний статський радник, учасник Кавказьких і середньоазіатських походів.

Д 
 Струков Дмитро Михайлович (1828—1899) — російський живописець і археолог.

Є 
 Струков Євген Олександрович (нар. 1940) — російський підприємець, генеральний директор інституту «Ростовський ПромбудНДІпроект» (з 2002 р).

І 
 Струков Іван Іванович (1864—1945) — російський інженер-архітектор, автор будівлі Білоруського вокзалу в Москві.
 Струков Іван Михайлович (1912—1961) — Герой Радянського Союзу.
 Струков Іван Федорович (Іоаким) (1674—1742) — єпископ Переяславський (1727—1730 рр.).

К 
 Струков Костянтин Модестович (1885 — після 1917) — член IV Державної думи від Харківської губернії.
 Струков Костянтин Іванович (нар. 1958) — політик, підприємець.

М 
 Струков Микола Дмитрович (1859 — після 1926) — російський архітектор, автор Прибуткового будинку А. І. Титова в Москві.
 Струков Михайло Михайлович - американський авіаконструктор з Катеринослава.

О 
 Струков Олександр Петрович (1840—1911) — генерал від кавалерії, герой російсько-турецької війни 1877—1878 років.

П 
 Струков Павло Миколайович (1885—1965) — російський радянський архітектор, син Миколи Струкова.
 Струков Петро Ананійович (1803—1881) — генерал-майор, катеринославський та олександрівський поміщик, маршалок шляхти Олександрівського повіту Катеринославської губернії.

С 
 Струков Сергій Станіславович (нар. 17 вересня 1982 р.) — російсько-казахстанський футболіст.

Струкова 
 Струкова Марина Василівна (нар. 1975) — російська поетеса.
 Струкова Тетяна Георгіївна (рід. 1952) — російський літературознавець.
 Струкова Тетяна Миколаївна (1897—1981) — радянська актриса театру і кіно.

Див. також 

 Струкевич

Примітки